R90 steht für:

 BMW R 90,  ein Motorrad mit einem Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor 
 Ruschmeyer R90, ein einmotoriges, viersitziges Flugzeug

R90